Mike Williams (Michael George Williams, n. 1963), cestista statunitense
 Mike Williams (n. 1980), giocatore di football americano statunitense
 Mike Williams (Michael Anthony Williams, n. 1982), cestista statunitense naturalizzato irlandese
 Mike Williams (Michael Anthony Williams, n. 1987), giocatore di football americano statunitense
 Mike Williams (Michael Troy Williams, n. 1984), giocatore di football americano statunitense
 Mike Williams (Michael K. Williams, n. 1994), giocatore di football americano statunitense
 Mike Williams (n. 1991), cestista statunitense
 Mike Williams (n. 1996), disc jockey olandese

Pagine correlate 
Michael Williams